Mervi est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1945), productrice et réalisatrice finlandaise de télévision
 (née en 1973), compétitrice finlandaise de ski d'orientation

Homonymie de prénom